Ге́рхард Ро́дакс (; ) — австрийский футболист, нападающий; тренер.

Известен по выступлениям за клуб «Адмира Ваккер», а также за национальную сборную Австрии. Обладатель Кубка Испании.

Клубная карьера 
В профессиональном футболе дебютировал в 1983 году в команде «Адмира Ваккер», за которую провёл семь сезонов, приняв участие в 192 матчах чемпионата. Большую часть времени, проведённого в составе «Адмира Ваккер», был основным игроком атакующего звена команды. В составе «Адмира Ваккер» был одним из главных бомбардиров, имея среднюю результативность 0,44 гола за игру первенства.

С 1990 по 1993 год играл в составе команд «Атлетико Мадрид» и венского «Рапида».

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Адмира Ваккер», в составе которого в своё время и начинал выступления в профессиональном футболе. Вернулся в команду в 1995 году, защищал её цвета до прекращения выступлений на профессиональном уровне в 1996 году.

Выступления за сборную 
В 1985 году дебютировал в официальных матчах в составе сборной Австрии.

4 октября 1989 года забил первый гол за сборную, принеся победу своей команде в товарищеском матче против Мальты со счётом 2:1. 28 марта 1990 года его гол помог команде одержать выездную победу над Испанией со счётом 3:2. В составе сборной был участником чемпионата мира 1990 года в Италии. 19 июня во Флоренции Родакс удвоил преимущество своей сборной в матче с США, соперники смогли забить лишь гол престижа (2:1). Последний матч за сборную он провёл в мае 1991 года против Швеции (0:6), поединок носил статус товарищеского.

В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 7 лет, провёл на поле 20 матчей, забив 3 гола.

Смерть 
Родакс погиб утром 16 ноября 2022 года в результате катастрофы на железнодорожном пути около Трайскирхена, когда его автомобиль столкнулся с поездом. У него остались жена и две дочери. Последние годы он тяжело болел.

Достижения 
 Обладатель Кубка Испании (1):
 «Атлетико Мадрид»: 1990/91
 Лучший бомбардир Австрийской бундеслиги: 1989/90

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Рапид» Вена
Футбольные тренеры Австрии
Жертвы наезда поезда